El dependiente puede designar:

 a  El dependiente, una novela de Bernard Malamud; o
 a  El dependiente, una película de Leonardo Favio de 1969.